Пошехонский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на севере Ярославской области России.

Административный центр — город Пошехонье.

География 
Площадь 4385 км² (1-е место среди районов области).

Граничит на востоке с Первомайским, на юго-востоке — с Даниловским, на юге — с Тутаевским, на юго-западе — с Рыбинским районами Ярославской области, на севере — с Череповецким, Шекснинским, Вологодским и Грязовецким районами Вологодской области.

Основные реки — Согожа, Сога, Кештома и Пертомка. На западе территория района примыкает к Рыбинскому водохранилищу.

История 
Район образован 10 июня 1929 года под названием Пошехоно-Володарский в составе Рыбинского округа Ивановской Промышленной области. В него вошли 8 волостей бывшего Пошехоно-Володарского уезда. 11 марта 1936 года район вошёл в состав вновь образованной Ярославской области. 8 марта 1941 года к району причислены часть сельсоветов ликвидированного Ермаковского района. 8 апреля 1941 года 10 сельсоветов перечислены во вновь организованный Арефинский район. 15 апреля 1946 года 6 сельсоветов отошли к вновь образованному Владыченскому району. 22 ноября 1957 года Пошехоно-Володарский район объединен с Владыченским в один Пошехонский район. 12 ноября 1959 года в район вошла часть сельсоветов упразднённого Арефинского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Пошехонье) составляет   % от всего населения района.

Административное деление 
Пошехонский район как административно-территориальная единица области включает 1 город районного значения и 19 сельских округов.

Пошехонский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения.

История муниципального устройства
К 1 января 2005 года законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в муниципальном районе были созданы городское поселение Пошехонье и 6 сельских поселений: Белосельское, Ермаковское, Колодинское, Кременевское, Пригородное, Юдинское. Законом Ярославской области от 19 сентября 2005 года Юдинское сельское поселение переименовано во Владыченское. 

Законом Ярославской области от 30 апреля 2009 года были упразднены Владыченское и Колодинское сельские поселения, а их территории включены в Пригородное сельское поселение.

Населённые пункты 
В Пошехонский район входят 409 населённых пунктов, в том числе 1 город и 408 сельских населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
В 2022 году упразднены: деревни Дубровка, Кордон Тульша, Мерлево, Обновленское (Ермаковского сельского округа); посёлки Дор и Сохоть.

Известные люди 
 Королёв, Александр Игнатьевич (1901—1943) — советский военный деятель, Генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Крылов, Никита Иванович (1808—1879) — профессор права МГУ

Примечания

Ссылки 
 Сайт районной администрации 
 Сведения на сайте областной администрации